Об'єкти NGC
Неправильні галактики
Неправильні галактики з баром
Галактики
Жираф (сузір'я)
Астрономічні об'єкти, відкриті 1788